Livezeni ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Livezeni, Gemeinde im Kreis Mureș
 Livezeni (Argeș), Dorf im Kreis Argeș